Дирлевангер:
 
 Дирлевангер, Оскар Пауль — немецкий офицер вермахта, затем войск СС (оберфюрер, 1944). После окончания войны объявлен военным преступником.
 Зондеркоманда СС «Дирлевангер» (, а также SS-Sonder-Kommando Dirlewanger) — «Специальная группа „Доктор Дирлевангер“», подразделение СС под командой Оскара Дирлевангера, первоначально «Браконьерская команда „Ораниенбург“» (), которое комплектовалось из заключённых немецких тюрем, концлагерей и военных тюрем СС, в т. ч., из бывших уголовников, а также т. н. «восточными добровольцами», в том числе и из числа бывших советских военнопленных, и отмечалось особой жестокостью при совершении карательных операций: на её совести уничтожение ряда белорусских деревень (Хатынь и др.), участие в подавлении Варшавского восстания и др.
 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер» — соединение СС, развернутое на базе зондеркоманды СС «Дирлевангер», с 14 февраля 1945.
 Операция «Дирлевангер» — карательная операция на территории Белоруссии, проводившаяся в марте 1943 года против партизан и гражданского населения Смолевичского и Логойского районов, в ходе которой была уничтожена деревня Хатынь.

Примечания